El nombre de Eloy Alfaro puede referirse a:

Biografías 
 Eloy Alfaro, líder liberal de la Guerra civil ecuatoriana y presidente del Ecuador.

Geografía 
 Eloy Alfaro, nombre usual de Durán, ciudad de la provincia de Guayas, en el Ecuador.
 Eloy Alfaro, cantón de la provincia de Guayas.
 Eloy Alfaro, cantón de la provincia de Esmeraldas.